Лучи́нка — маленькая лучина. Другие значения:
 Лучинка — деревня в Смоленской области.
 Лучинка — река в Псковской области.
 Лучинка — река в Свердловской области.
 Лучинка — река в Чукотском автономном округе.